Fidone di Argo – tiranno di Argo tra IX e VI secolo a.C.
 Fidone di Atene – uno dei Trenta tiranni ad Atene (404-403 a.C.)